Hutson est un patronyme porté notamment par :

 Andre Hutson (né en 1979), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Candace Hutson (née en 1981), actrice américaine ;
 Don Hutson (1913-1997), joueur de football américain ;
 George Hutson (1889-1914), athlète britannique spécialiste du fond ;
 Kylie Hutson (née en 1987), athlète américaine spécialiste du saut à la perche.